

Ludzie 
 John Lee Hooker – afroamerykański muzyk bluesowy
 William Jackson Hooker – angielski botanik
 Joseph Dalton Hooker – angielski botanik i podróżnik
 Richard Hooker – anglikański duchowny
 Joseph Hooker – amerykański generał

Miejsca 
 Hooker (ang. Hooker Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Hooker (ang. Hooker Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Hooker (ang. Hooker County) – hrabstwo w stanie Nebraska
 Hooker – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Texas